Allesch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Allesch (1951–2022), österreichischer Psychologe und Politiker
 Ea von Allesch (1875–1953), österreichische Journalistin und Muse
 Elly Allesch (1853–1944), deutsche Schriftstellerin
 Emma Allesch (1856–1934), österreichische Sängerin und Tänzerin
 Gustav Johannes von Allesch (1882–1967), deutscher Psychologe
 Marianna von Allesch (1886–1972), deutsch-amerikanische Hochschullehrerin und Designerin
 Theodor Allesch-Alescha (1898–1991), österreichischer Landschafts- und Architekturmaler

Siehe auch:
Aleš